Alaminos (Cyprus), een plaats in Cyprus;
 Alaminos (Laguna), een gemeente in de Filipijnse provincie Laguna; 
 Alaminos (Pangasinan), een stad in de Filipijnse provincie Pangasinan;
 Alaminos (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara.